Hsieh Cheng Peng och Yang Tsung-Hua var regerande mästare, men bara Hsieh Cheng Peng deltog år 2009.

Hsieh Cheng Peng och Francis Casey Alcantara vann i finalen med 6–4, 6–2, över Michail Birjukov och Yasutaka Uchiyama.

Seedning

 Yuki Bhambri /  Liang-Chi Huang (Semifinal)
 Marin Draganja /  Dino Marcan (Kvartsfinal)
 Carlos Boluda-Purkiss /  Pablo Carreno-Busta (Första omgången)
 Harry Fowler  /  Julen Urigüen (Första omgången)

 Julien Obry /  Adrien Puget (Kvartsfinal)
 Hiroyasu Ehara /  Shuichi Sekiguchi  (Första omgången)
''' Francis Casey Alcantara /  Cheng-Peng Hsieh (Mästare)
 Miguel Almeida /  Karim-Mohamed Maamoun (Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Australiska öppna 2009